Ottoburg heißen:
 Bezmoście (ehemaliger deutscher Name Ottoburg), Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern, Polen

 Ottoburg (Innsbruck), Rest der ehemaligen Andechserburg
 Ottoburg (Schlitz), ein Schloss im Bundesland Hessen, Deutschland
 ein Kontorhaus in Hamburg, siehe Liste der Kontorhäuser in Hamburg 
 Villa Ottoburg, Historisches Bauwerk in Meran, siehe Liste der geschützten Ensembles in Meran (Nr. 15.14)

Siehe auch:
 Ottoberg 
 Ottenburg